Francos

Pessoas 
 Francia Raisa
 Giorgio Francia
 Francesco Francia
 José Gaspar Rodríguez de Francia
 Susan Francia

Localidades 

 La Francia

Desambiguação